Aurora Floyd – romanzo di Mary Elizabeth Braddon del 1863
 Aurora Floyd – film del 1912 diretto da Theodore Marston
 Aurora Floyd – film del 1915 diretto da Travers Vale